La Guerche est le nom de plusieurs villes ou lieux-dits (une cinquantaine), le mot guerche étant dérivé du mot francique *werki, ou plutôt *wirkia, qui signifie ouvrage défensif :

 La Guerche, commune française du département d’Indre-et-Loire
 La Guerche, hameau de la commune française de Dercé dans le département de la Vienne
 La Guerche, hameau de la commune française de Thuré dans le département de la Vienne

ou sous la forme de nom composé :
 La Guerche-de-Bretagne, commune française du département d’Ille-et-Vilaine
 La Guerche-sur-l'Aubois, commune française du département du Cher

Variantes

Hydronyme 
 la Guercha est une rivière de montagne, affluent gauche de la Tinée dans le département des Alpes-Maritimes en France.

Toponymes 
 La Guierche, commune française du département de la Sarthe
 Garches, commune française